Austria:
 Lunz am See – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Scheibbs
 Jezioro Lunzkie (Lunzer See) – jezioro w kraju związkowym Dolna Austria

Zobacz też:
 Luntz